Nogometna natjecanja
UEFA Liga prvaka
CONCACAF Liga prvaka
OFC Liga prvaka
AFC Liga prvaka
CAF Liga prvaka
Ostala sportska natjecanja
Liga prvaka u rukometu
Liga prvaka u rukometu za žene
Liga prvaka u odbojci za muškarce
Liga prvaka u odbojci za žene
Liga prvaka (hokej na ledu)